Johann Jeckel ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Jeckel (1672–1737), deutscher Theologe und Geschichtsschreiber
 Johann Christoph Jeckel (1731–1813), Instrumentenbauer